Hären eller Hæren kan syfta på:

 Franska hären – den franska armén
 Karpatiska hären – en paramilitär organisation som organiserade etniska ukrainare i Karpato-Rutenien 1938-1939
 Ryska hären – Ryska federationens marktrupper
 Svenska hären – den svenska armén
 Hären (Tyskland) – den tyska armén
 Tyska hären (Kejsardömet Tyskland) – Kejsardömet Tysklands armé 1871–1919
 Hären (sjö) – en sjö i Gnosjö kommun
 Hæren – den danska försvarsmaktens landbaserade vapengren, se Danmarks armé
 Hæren – Norges militära landstyrkor, se Norges armé

Personer
 Fredrik Härén (1968–), en svensk författare och föreläsare
 Yngve Härén (1906–1976), en svensk folkskollärare och musikpedagog

Se även
 Armé